Bookmolen (Baasrode)
Bookmolen (Zonhoven)